Ikelenge steht für:

 Ikelenge (Sambia), Ort in Sambia
 Ikelenge (Distrikt), Distrikt in Sambia